Berengaria av Navarra, född mellan 1165 och 1170, död 23 december 1230, var Englands drottning genom sitt äktenskap med kung Rikard Lejonhjärta. Hon var dotter till kung Sancho VI av Navarra och Sancha av Kastilien. Hon gifte sig med Rikard Lejonhjärta i Limassol på Cypern den 12 maj 1191. Deras äktenskap blev barnlöst.

Biografi
Enligt legenden möttes Berengaria och Rikard flera år före sitt äktenskap och blev förälskade. Rikards mor förespråkade äktenskapet, eftersom det skulle vara fördelaktigt för hennes eget rike, hertigdömet Akvitanien, som gränsade till Navarra. Rikard var officiellt förlovad med Alice av Frankrike, men han hade ingen önskan att fullfölja förlovningen: orsaken var möjligen att Alice hade haft ett sexuellt förhållande med hans far, vilket skulle göra ett äktenskap mellan henne och Rikard illegalt. 

År 1190 sände Rikard sin mor Eleonora av Akvitanien till Navarra för att hämta Berengaria och föra henne till honom. Rikard begav sig samtidigt ut på det tredje korståget, och Eleonora och Berengaria fick därför följa honom över medelhavet till Messina på Sicilien. Paret vigdes i Limassol på Cypern. Berengaria återvände före Rikard till Europa. Då han blev tillfångatagen, deltog hon i förhandlingarna för att betala lösensumman för hans frigivning. Rikard gav aldrig Berengaria någo större uppmärksamhet, och det är osäkert om äktenskapet någonsin fullbordades. Efter att påven uppmanade Rikard att börja leva tillsammans med henne, visade han sig tillsammans med henne offentligt och följde henne regelbundet till kyrkan. Paret levde i de engelska besittningarna i Frankrike, och Berengaria besökte troligen aldrig England under sin tid som drottning. 

Efter Rikards död 1199 bosatte sig Berengaria på sitt änkesäte i Le Mans. Hon blev där beskyddare för ett kloster, som hon så småningom bosatte sig i.

Anfäder

Källor

Externa länkar

Avlidna 1230
Kvinnor
Englands drottningar
Födda 1100-talet
Personer i England under 1100-talet